A Doktor, 2012-es televíziós műsor
A doktor, 1991-es film
A Doktor, a Ki vagy, doki? című sorozat főszereplője